Amerikai Egyesült Államok
 Holland település az Amerikai Egyesült Államok Michigan államában
 Holland település az Amerikai Egyesült Államok Oregon államában
 Holland település az Amerikai Egyesült Államok Wisconsin államának Brown megyéjében
 Holland település az Amerikai Egyesült Államok Wisconsin államának La Crosse megyéjében
 Holland település az Amerikai Egyesült Államok Wisconsin államának Sheboygan megyéjében
 Hollandtown település az Amerikai Egyesült Államok Wisconsin államában
 Hollandia
 Hollandia
 Holland, régió Hollandiában, az alapító hét tartomány közül a legerősebb. Ma Észak-Holland és Dél-Holland
 holland nyelv
 hollandok
 Holland grófság történelmi állam a 11. századtól 1795-ig
egyéb
 Holland Beach Boys-album